Sofía de Brandenburg-Stendal (1300-1356) era hija del Margrave Enrique I (1256-1318) y su esposa Inés de Baviera (1276-1345). En 1327, se casó con el duque Magnus "el Piadoso" de Brunswick-Wolfenbüttel (1304-1369), duque de Brunswick-Lüneburg. Su descendencia fue:
 Magnus II, duque de Brunswick-Luneburgo (1324-1373), se casó con Catalina, hija de Bernardo III, Príncipe de Anhalt-Bernburg. Tuvieron más de diez hijos, algunos duques de Brunswick-Lüneburg. Entre ellos, Catalina Isabel de Brunswick-Luneburgo, abuela de Cristián I de Dinamarca.
 Luis (murió en 1367)
 Alberto, Príncipe-Arzobispo de Bremen (murió en 1395)
 Henry, Preboste de la Catedral de Halberstadt 
 Ernest
 Matilda (murió en 1354), casada con Bernardo III, Príncipe de Anhalt-Bernburg (murió en 1348). Tuvieron al menos dos hijos: 
 Otón III, Príncipe de Anhalt-Bernburg 
 Gertrudis, casada con Günther XII, Conde de Schwarzburg.
 Inés (1343-1404), casada en 1360 con el  conde Heinrich / Henry de Hohnstein. Tuvieron alrededor de seis hijos, entre ellos dos condes de Hohnstein.
 Sofía (c. 1340 -  c. 1394), casada c. 1360 con el conde Dietrich V de Hohnstein (c.1306 - 1379), primo de Heinrich, compartiendo sus condados y señoríos. Fue la segunda esposa (posiblemente tercera) de Dietrich, y además de sus otros hijos dio a luz una hija:
Inés (1360-1404), casada en 1377 con Cristián V de Oldemburgo-Welsburg (c. 1342 - a. 1399). Uno de sus hijos, Teodorico de Oldemburgo, fue el padre de Cristián I de Dinamarca, Noruega y Suecia, antepasado de varios monarcas daneses.

Ancestros

Fuentes
 Horst-Rüdiger Jarck, Gerhard Schildt, Braunschweigische Landesgeschichte. Jahrtausendrückblick einer Region, Braunschweig 2000, ISBN 3-930292-28-9
 Horst-Rüdiger Jarck, Braunschweigisches Biographisches Lexikon. 8-18. Jahrhundert, Braunschweig 2006, S. 472.

 Mujeres
Consortes de la casa de Ascania
Duquesas consortes del siglo XIV
Nobles alemanas del siglo XIV
Duquesas consortes de Brunswick-Luneburgo
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel por matrimonio